Геллер — грошова одиниця. 

Геллер ( від назви розмінної монети «геллер» , ) — прізвище.

Відомі носії
Гєллєр Євгеній Борисович
Геллер Олена Олександрівна
Ар'є Геллер
Герман Геллер
 Геллер Еммануїл Савелійович
Ергардт Геллер
Геллер Ігор Ілліч
Моніка Геллер
Рос Геллер
Френк Геллер
Урі Геллер
Юзеф Геллєр
Геллер Юхим Петрович
Геллер Яків — кінорежисер ВУФКУ.

Єврейські прізвища